Standfuss kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav Standfuss
 Klaus Standfuss
 Maximilian Rudolph Standfuß

Robotskapade auktorsförkortningar